Киевец — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Киевец — деревня в Воложинском районе Минской области.
 Киевец — деревня в Крупском районе Минской области.

Россия 
 Киевец — деревня в Солецком районе Новгородской области.
 Киевец — деревня в Порховском районе Псковской области.

Украина 
 Киевец — село в Николаевском районе Львовской области.